J. J. Hunter (né le  à Shaunavon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière professionnelle avec le Storm de Toledo durant la saison 2000-2001. Finalement, il prend sa retraite en 2006-2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1998-1999 || Rockets de Kelowna || LHOu ||66 ||18 ||32 ||50 ||61 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|1999-2000 || Rockets de Kelowna || LHOu ||66 ||22 ||26 ||48 ||61 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2000-2001 || Rockets de Kelowna || LHOu ||12 ||1 ||5 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001 || Raiders de Prince Albert || LHOu ||58 ||28 ||17 ||45 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Chill de Columbus || ECHL ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 ||7 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2001-2002 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2001-2002 || Cottonmouths de Columbus || ECHL ||60 ||23 ||22 ||45 ||59 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Cottonmouths de Columbus || ECHL ||70 ||17 ||36 ||53 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Roadrunners de Toronto || LAH ||56 ||12 ||16 ||28 ||53 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2003-2004 || Cottonmouths de Columbus || ECHL ||4 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Roadrunners d'Edmonton || LAH ||64 ||13 ||11 ||24 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||34 ||4 ||8 ||12 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Marlies de Toronto || LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH ||48 ||11 ||5 ||16 ||49 ||13 ||1 ||4 ||5 ||6

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en juillet 1980
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Moose du Manitoba (LAH) 
Attaquant de hockey sur glace